У́лица Чаплы́гина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названных в честь С. А. Чаплыгина.

Россия 
 Улица Чаплыгина — улица в Волгограде.
 Улица Чаплыгина — улица в Данкове.
 Улица Чаплыгина — улица в Липецке.
 Улица Чаплыгина — улица в Москве.
 Улица Чаплыгина — улица в Новосибирске.
 Улица Чаплыгина — улица в Туле.
 Улица Чаплыгина — улица в Железнодорожном.

Украина 
 Улица Чаплыгина — улица в Донецке.
 Улица Чаплыгина — улица в Киеве.

Казахстан 
 Улица Чаплыгина — улица в Алма-Ате.